Im Bezirk Salzburg-Umgebung (Flachgau) bestehen 256 denkmalgeschützte Objekte. Die unten angeführte Liste führt zu den Gemeindelisten und gibt die Anzahl der Objekte an.

Bezirk Salzburg-Umgebung